Sinfonietta nr. 1 (Bate)
 Sinfonietta nr. 1 (Penderecki)
 Sinfonietta nr. 1 (Weinberg)